
Molekulska formula -{C8H16O2}- se može odnositi na:

 Valproinska kiselina
 Butil butirat
 Kaprilna kiselina
 Cikloheksandimetanol
 2-Etilheksanoinska kiselina
 Heksil acetat
 Pentil propanoat
 2,2,4,4-Tetrametil-1,3-ciklobutanediol